Budynek Domu Kapłańskiego „Fraternitas” w Toruniu – dom dla emerytowanych duchownych z diecezji toruńskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Słowackiego 45/47.

Historia 

Budynek powstał w 1909 roku według projektu miejskiego radcy budowlanego Brunona Gauera, a przeznaczony był na siedzibę Szpitala Obywatelskiego. W okresie międzywojennym mieściła się w nim Lecznica Dobrego Pasterza. Po 1945 roku budynek był  kolejno siedzibą: schroniska, internatu, komendy MO, a od początku lat 80. do roku 2003 mieściła się tu bursa szkół średnich. W 2003 roku rada miasta Torunia przekazała obiekt Kurii Toruńskiej, która przeznaczyła go na Dom Kapłana Seniora.

W 2011 roku budynek został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Dom Kapłański został erygowany 25 marca 2017 roku przez ówczesnego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, zaś oficjalne jego otwarcie miało miejsce 25 marca 2019 roku. W uroczystości tej wzięli udział m.in.: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, biskup toruński Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz kapłani z diecezji toruńskiej.

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzującym, choć jak stwierdza Joanna Kucharzewska w swojej książce „Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871 - 1920” pomimo nawiązań do architektury wieków wcześniejszych wymyka się on „z klasyfikacji historyzmy czy eklektyzmu i z pewnością stanowi indywidualne rozwiązanie architekta”.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Biskupi toruńscy
 Religia w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Diecezja toruńska

Zabytki nieruchome w Toruniu
Nieistniejące szpitale w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu
Toruń